Regassa ist der Familienname folgender Personen:

 Dejene Regassa (* 1989), bahrainischer Langstreckenläufer äthiopischer Herkunft
 Tilahun Regassa (* 1990), äthiopischer Langstreckenläufer